Altingsvalget 1953 blev afholdt på Island den 28. juni 1953.

Politiske valg i 1953
Politiske valg i Island